Perlis, État de la Malaisie
 Alan Perlis, informaticien
 Julius Perlis, joueur d'échecs
 Perlis FA, club malaisien de football